My Beast — еротично-комедійна бара-манґа, написана манґака під псевдонімом «Мацу Такеші» з сюжетом на еро-спортивну тему боротьби і різниці у статусі між чоловіками.

Входить до збірки «Shinmai Ginkouin Kyuuryuu Kouji no Junan».

Сюжет 
У кожного з нас є свій кумир, про який мрієш, уявляєш його поруч з собою. А що буде, якщо в один прекрасний момент ваш ідол з'явиться в дверях вашої квартири? Стане вашим сусідом, що часто залишається навіть спати у вас на ніч? Ось і головний герой не очікував такого повороту подій: його кумир, Дайсе Такафудзі, зняв квартиру по сусідству. Що з цього вийде, читайте в черговий роботі Такеші Мацу.

Див. також 
 Priapus
 Бара
 Яой
 Сьонен-аі

Посилання 
 Манґа на сайті «adultmanga»  
 Манґа на сайті «yaoichan» 

Аніме та манґа в жанрі бара
Аніме та манґа на ЛГБТ-тематику
Мацу Такеші